Анатолія — історична назва півострова Мала Азія, Туреччина
 Анатолія — селище, Зоринський район, Алтайський край, Росія